Em genética humana, o haplogrupo G (ADN-Y) é um haplogrupo do cromossoma Y humano definido principalmente pela mutação M201, que deriva do haplogrupo F. Como ilustrado no mapa da caixa de informação ao lado, é carateristico da região do cáucaso e está disperso pela europa, mas mais concentrado em determinadas populações étnicas do velho mundo, especialmente na região dos Alpes, Cáucaso, sul da Asia suoeste asiático, Asia Central e norte de África.

Origem e dispersão 
Várias estimativas apontam como local de origem mais provável do haplogrupo G, o Médio Oriente à cerca de trinta mil anos e relacionado com a expansão neolítica. Mas, de acordo com a versão 8.75, de 6 Setembro de 2013, da Sociedade Internacional de Genealogia Genética (ISOGG), a data proposta é mais recente e o local de origem indeterminado. E, as ramificações mais comuns são:

G1-M285 é menos comum do que G2. Só nalgumas regiões do Irão é que o G1 atinge valores mais próximos de G2 onde chega aos 5%. A idade estimada deste haplogrupo é de 19.271 ± 6.158 anos.

G2a1 - L293 . O subgrupo P16/P18 encontra-se em altas percentagens na área central das Montanhas do Cáucaso e rara noutros lugares . Encontram-se pequenos grupos entre os judeus Ashkenazi, alguns europeus orientais e entre cristãos maronitas no Líbano ( Nasidze dados no banco de dados YHRD , projeto G , Haber , Balanovsky e dados). O estudo Rootsi - usando STR diferenças marcador - a idade estimada de P16 é de 9400 anos.

G2a2 - PF3146 encontram-se em homens espalhados por todo sudoeste e sul da Ásia e , embora raro na Europa, atinge níveis observáveis ​​na Córsega e Sardenha ( Keller, Francalacci , dados G projeto). G2a2 inclui Oetzi , o Iceman múmia preservada há mais de 5000 anos . no italiano A lps ( Keller ) .

G2a3a - M406 ocorre em maior freqüência na área do leste do Mediterrâneo chegando a 5% de todos os homens .  M406 é mais comum no sul da Europa do que no norte da Europa . Existe um distinto subgrupo judaico Ashkenazi M406 ( King, Rootsi , projeto G & dados Cinnioglu ) . Um estudo utilizando diferenças de marcadores STR calcula o tempo de expansão M406 na Anatólia em 12.800 anos atrás ( Rootsi ) .

G2a3b1a - L140 é o grupo G dominante na Europa (talvez 80 % das amostras G ) e pode atingir até cerca de 7% de todos os homens num país, mas em média cerca de 3%. A alta percentagem de amostras G2a3b1 formam três grandes subgrupos encontrados em quantidades significativas em quase todas as regiões do Império Romano, exceto entre os bascos de Espanha. Um cluster judeu Ashkenazi do nordeste da Europa compreende cerca de metade do subgrupo Z1903, este subgrupo judaico representa uma exceção aos limites europeus habituais mencionados. Uma concentração incomum de homens Z1903 ocorre na Sardenha, e uma alta concentração de L497 encontra-se nos vales isolados do sudoeste da Áustria. A ligação dos três principais subgrupos L140 aos Povos do Mar, etruscos, alanos e Sarmatianos e outros grupos que migraram para a Europa é amplamente debatida.

G2a3b2 - L177 encontra-se em números visíveis até agora apenas na Sardenha.

G2b - M377 . Encontram-se amostras M377 entre judeus Ashkenazi do nordeste da Europa, num pequeno número de homens das zonas mediterrânicas e Armênia, e mais notadamente do Afeganistão, Paquistão e Índia , entre pathans (Sengupta & G Data do projeto).

Árvore filogenética do haplogroupo G (ADN-Y) ibérico - 2013 
A árvore filogenética do haplogroupo G (ADN-Y) ibérico em baixo ilustra a relação entre as diferentes ramificações deste haplogrupo de  acordo com a classificação ISOGG de 2013 e entre parentesis os valores em percentagem colhidos da base de dados do web site Iberian Roots bem como hiper-ligações para mapas de densidade geográfica.

Genética humana
Haplogrupos do cromossoma Y humano